Pärt ist der Familienname folgender Personen:

 Arvo Pärt (* 1935), estnischer Komponist
 Michael Pärt (auch  Michael Paert; * 1977), estnischer Musikproduzent

Pärt steht für:
 (4087) Pärt, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Pert